adeo ist der Name
 des adeo Verlages, der zu Gerth Medien gehört. Siehe Gerth_Medien#adeo
 der Adeo (Baumärkte), einer französischen Unternehmensgruppe für Heimwerkerprodukte

Abkürzung